Termin Metionin sulfoksidna reduktaza ima više značenja.
 Metionin-S-oksid reduktaza
 L-metionin (S)-S-oksid reduktaza